По́дшкле ()  - населённые пункты в Польше.

 Подшкле (Любушское воеводство) – село в Стшелецко-Дрезденецком повяте Любушского воеводства.
 Подшкле (Малопольское воеводство) – село в Новотаргском повяте Малопольского воеводства.